Mercado — mecanismo de realização de trocas
Mercado (comércio) — local de venda de produtos ao público
Mercado (bairro de São Paulo) — bairro na cidade de São Paulo, Brasil